NAS steht als Abkürzung für:
 National Academy of Sciences, private gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften der USA
 Nautical Archaeology Society
 Naval Air Station
 Neonatales Abstinenzsyndrom, Krankheit bei Neugeborenen
 Netzbasiertes Automatisierungssystem, spezielle Form eines Automatisierungssystems
 Nihon Ad Systems, japanisches Anime-Produktionsunternehmen
 No age statement, Abfüllung von Whisky ohne Altersangabe
 Normbasierte Austauschschnittstelle, Datenformat für Geoinformationen
 Normenausschuss Schweißen und verwandte Verfahren, Gremium des DIN
 Nordend Antistars, Bandprojekt
 Numerische Analogskala, Skala zur Messung subjektiver Einstellung

Computertechnik:
 Network Attached Storage, Netzwerkspeicher
 Network Access Server, Server, der Zugang zu einem Netzwerk bietet
 Network Audio System, ältere Internet-Audio-Streaming-Technik

Luftfahrt:
 Nakanihon Air Service, alter Name der japanischen Fluggesellschaft Air Central
 National Aeronautical Standard, Luftfahrtnormen der USA
 Flughafen Nassau Lynden Pindling nach dem IATA-Code
 National Air Services, saudi-arabischer Flottendienstleister, sowie seine Tochtergesellschaft Nasair

Nas steht für:
 Nas (Ikaria), Ort auf Ikaria, Griechenland
 Nås, Ort in Schweden

Personen:
 Nas (Rapper) (* 1973), US-amerikanischer Rapmusiker
 Ersin Nas (* 1978), deutscher Politiker (CDU)
 Johannes Nas (1534–1590), Franziskaner und Kontroverstheologe
 Mehmet Nas (* 1979), türkischer Fußballspieler

NaS steht für:
 Natrium-Schwefel-Akkumulator, ein elektrochemischer Akkumulatortyp
 Natriumsulfid (eigentlich Na2S), ein Salz des Schwefelwasserstoffs H2S, einer sehr schwachen Säure

nas steht für:
 Naasioi (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Region Bougainville von Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Nass
 Naas
 Nase (Begriffsklärung)

NAS